Ensdorf (Baviera): municipi alemany de Baviera
 Ensdorf (Saarland): municipi alemany de Saarland